Anti-Baby-Spritze bezeichnet folgende hormonelle Verhütungsmittel:

 Antibabyspritze (Männer)
 Dreimonatsspritze für Frauen